

Patronyme 

 Abbas Nalbandian (1949-1989), dramaturge iranien ;
 Arpenik Nalbandyan (1916-1964), artiste soviétique arménienne ;
 David Nalbandian (né en 1982), joueur de tennis argentin ;
 Édouard Nalbandian (né en 1956), homme politique et diplomate arménien ;
 Frédérique Nalbandian (née en 1967), artiste plasticienne contemporaine française ;
 Michael Nalbandian (1829-1866), écrivain arménien ;
 Nersès Nalbandian (1915-1977), musicien, chef d'orchestre et pédagogue éthiopien d'origine arménienne ;
 Anna Nalbandian (née en 1973), violoniste et pianiste contemporaine française d'origine arménienne.

Toponyme 

 Nalbandian, une communauté rurale du marz d'Armavir en Arménie.

Patronyme arménien